Mariusz Kaczmarek – polski informatyk, kierownik Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej UKW w Bydgoszczy
 Mariusz Kaczmarek – polski koszykarz, reprezentant Polski